Верн Тройер (; 1 января 1969, , Мичиган — 21 апреля 2018, Лос-Анджелес) — американский актёр, стендап-комик и каскадёр, наиболее известный ролью Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе. Тройер был карликом, его рост составлял 80 см.

Биография
Происходил из амишей. Отец — Рубен Тройер, техник по ремонту, мать — Сьюзен Тройер, работница фабрики. Также у Верна были брат и сестра: Дэвон Тройер и Дебора Тройер. Тройер вырос в городе Сентервилле в Мичигане, в 1987 году окончил школу.

Карьеру в кино Тройер начал в 1994 году в фильме «Младенец на прогулке», в котором он был дублёром 9-месячного малыша. До 1999 года Верн работал в основном в качестве каскадёра или играл эпизодические роли, но роль Мини-Мы в фильме «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» принесла ему известность.

22 февраля 2004 года Тройер женился на модели Женевьев Галлен, но на следующий день брак был аннулирован. С 2007 года и до своей смерти в апреле 2018 года Тройер  с Бриттни Пауэлл.

Смерть 
21 апреля 2018 года Тройер умер в возрасте 49 лет. Причина смерти, по информации коронера, озвучивалась как возможное самоубийство, так как в его теле был очень высокий уровень алкоголя, предположения позже подтвердились, причиной оставили алкогольное отравление. В октябре 2018 года смерть Тройера была официально признана самоубийством путём алкогольной интоксикации.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки

Актёры-карлики
Каскадёры США
Комики США